

Карасі — селище, Крутіхинський район, Алтайський край
 Карасі — село, Юргамиський район, Курганська область

Карасі — село, Семенівський район, Чернігівська область

Див. також 
 Малі Карасі